Tajakopf ist der Name zweier Berge in Tirol:

 Vorderer Tajakopf ()
 Hinterer Tajakopf ()